Schindler poate fi:

Bill Schindler (n. 6 martie 1909 – d. 20 septembrie 1952) a fost un pilot de curse auto american
Oskar Schindler, industriaș german, care și-a riscat viața pentru a salva de la moarte evrei condamnați la exterminare în lagărele naziste

Vezi și 
 Lista lui Schindler (dezambiguizare)

Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale